Frijda ist der Familienname folgender Personen:

 Nelly Frijda (* 1936), niederländische Schauspielerin und Kommunalpolitikerin
 Nico Frijda (1927–2015), niederländischer Psychologe und Hochschullehrer